Уокинг:
 Уокинг — город в графстве Суррей, Англия.
 Уокинг — район (боро) в графстве Суррей, Англия.
 «Уокинг» — английский футбольный клуб из города Уокинг, графство Суррей.

См. также 
 Уокинг-стрит